Begraafplaats Het Heilige Kruis in Zwolle
Congregatie van het Heilig Kruis